L'edizione 1983-84 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Marco van Basten (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1983-84.
 Helmond Sport, Willem II e DS '79 retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1983-1984

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Campionato olandese di calcio